Тамара Тахминдаровна Абдуллаева () — звеньевая колхоза «Красный Восток» Меркенского района Джамбулской области, Герой Социалистического Труда.

Родилась в марте 1914 года. С 12-летнего возраста работала на винограднике.

В 1944 году переехала в колхоз «Красный Восток» Меркенского района, была назначена звеньевой свекловичного звена. В первый же сезон получила урожайность 494 центнера сахарной свёклы с гектара. Потом довела урожайность до 650—680 ц/га.

В 1948 году награждена орденом Трудового Красного Знамени, в 1956 году — медалью «За освоение целинных земель». В 1965 году удостоена звания Героя Социалистического Труда.
Также награждена медалью «Ветеран труда» (1977).

С 1977 г. — на пенсии.

Источники 
 http://www.libr.e-taraz.kz/?action=contents&page=290&lan=rus
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2008. — Т. 2. — 200 с.
 фото https://www.playle.com/listing.php?i=IVANHOE137978

Ссылки 
 

Герои Социалистического Труда
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 5-го созыва